Шкуро — українське прізвище.

Персоналії 
 Андрій Шкуро (1886—1947) — командувач Кубанського козацького війська Кубанської Народної Республіки, генерал-лейтенант Кубанської армії, голова резерву козачих кубанських військ Вермахту.
 Юрій Шкуро (* 1982) — український шахіст, гросмейстер, тренер.

Українські прізвища